Tempo de Glória - filme cujo título original é Glory
Glory (satélite)
Glory (canção de Common & John Legend)
Glory (canção de Jay-Z)
Glory (kickboxing) - promoção de kickboxing
Glory (personagem) - das histórias em quadrinhos
Glory (EP) - de Iggy Azalea
Glory (álbum) - de Britney Spears

Desambiguação